Дифере́нт (від , род. відм. differentis — «різниця») вживається у значеннях:

 Диферент у мореплавстві — кут поздовжнього нахилу судна, що викликаний різницею осадки носа й корми.
 Диферент у фінансах — різниця в цінах товару під час укладання угоди на постачання товару і в момент його отримання.
 Диферент — місцевість на сході Ваханского коридору з однойменним гірським озером в Афганістані.

Див. також 
 Деферент